In 1911/12 werd het elfde voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. SpVgg 1899 Leipzig-Lindenau werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club versloeg in de eerste ronde ATV Liegnitz en verloor dan in de halve finale van Karlsruher FV.

Deelnemers aan de eindronde

Eindronde

Voorronde

(1): De wedstrijd werden wegens slechte weersomstandigheden al na 18 minuten bij een 0-2 stand stopgezet, wegens tijdsgebrek gingen beide clubsn naar de kwartfinale een week later.

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

De wedstrijd duurde 150 minuten.

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Midden-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1911/12